Atomic Time – Der Held an meiner Hand (Originaltitel: Atomic Puppet) ist eine kanadisch-französische Zeichentrickserie, die seit 2016 produziert wird.

Handlung 
Durch einen Unfall wird der Superheld Captain Atomic in eine Handpuppe verwandelt. Lediglich durch den jugendlichen Fan Joey kann er wieder aktiviert werden, um gegen das Böse kämpfen zu können. Für Joey geht damit ein Traum in Erfüllung, aber Captain Atomic ist genervt nun einen Partner zu haben. Doch da ihm, um die Welt zu retten, keine Wahl bleibt, nimmt er dies in Kauf.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 in Kanada und Frankreich produziert. Regie führt Sherm Cohen. Dabei sind 26 Doppelfolgen entstanden. Erstmals wurde die Serie am 30. Mai 2016 auf der englischen Version von Disney XD ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 16. September 2016 auf Disney XD statt.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre